Voir aussi les pages d'homonymie Belair, Bel Air, Bel Aire et Belleair

Localités

États-Unis 
 Bellaire, un quartier de New York
 Bellaire, comté de Sedgwick, Kansas
 Bellaire, comté de Smith, Kansas
 Bellaire, Michigan
 Bellaire, Minnesota
 Bellaire, Ohio
 Bellaire, Pennsylvanie
 Bellaire, Texas

Belgique 
 Bellaire, section de la commune wallonne de Beyne-Heusay
 Bellaire, hameau de la commune wallonne de Gesves

Homonymie de localités aux États-Unis